El Zamay Quilla (en quechua samay killa) corresponde al segundo mes en el calendario inca.  También llamado Pura Opiaiquiz y Kollapocoy por los cronistas.

Era un periodo de grandes ceremonias, así como penitencias y ayunos. En el Cuzco, se hacían procesiones a los templos del Sol y de la Luna, a las huacas de la ciudad y también de la periferia. Se marchaba de cerro en cerro, llorando a menudo y se mochaba (adoraba, del quechua muchay) en especial a las huacas Huanacaure y Pacaritambo.

Calendario incaico